Parti démocratique du Kurdistan est nom notamment porté par :
 Parti démocratique du Kurdistan, parti politique kurde en Irak fondé en 1946 ;
 Parti démocratique du Kurdistan, parti politique kurde en Iran fondé en 2006 ;
 Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, parti politique kurde d'Iran fondé en 1945 ;
 Parti démocratique du Kurdistan de Syrie, parti politique kurde de Syrie fondé en 1957.